Viehauser ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Viehauser (1901–1968), österreichischer Arzt und Politiker (ÖVP)
 Jakob Viehauser (1869–1950), österreichischer Politiker (SdP), Abgeordneter zum Nationalrat